The F.A. Premier League Football Manager 99 é um jogo eletrônico de futebol lançado em dezembro de 1999, desenvolvido pela Electronic Arts e publicado pela EA Sports.

Jogos da série FIFA
Jogos eletrônicos de 1999
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos da EA Sports